El término en inglés: domain, que significa "dominio", hace referencia a varios artículos:

TIC 
 Domain dialing o marcación de dominio, concepto nuevo de Brasil para el proceso de llamadas telefónicas.
 Domain hack, denominación que reciben determinados nombres de dominio que combinan partes del TLD y el SLD para componer el nombre completo del dominio.
 Domain Name System (DNS), "Sistema de Nombres de Dominio".
 Domain Name System Security Extensions  "Extensiones de Seguridad para el Sistema de Nombres de Dominio.
 DomainKeys, sistema de autenticación de correo electrónico destinado a verificar el dominio DNS de un emisor de correo electrónico y la integridad del mensaje.
 DomainKeys Identified Mail (DKIM), mecanismo de autenticación de correo electrónico que permite a una organización responsabilizarse del envío de un mensaje, de manera que pueda ser validado por un destinatario.

Organizaciones, empresas 
 Digital Domain, empresa de efectos visuales y animación fundada en 1993 por James Cameron, Scott Ross, y Stan Winston.